La Segunda Division 2015-2016 (chiamata anche Liga Adelante per motivi di sponsorizzazione) è stata il secondo livello della piramide calcistica spagnola per la stagione 2015-2016.

Novità 
In sostituzione delle neopromosse Real Betis, Sporting Gijòn e Las Palmas, ci sono l'Elche che nonostante fosse arrivato tredicesimo nella Liga 2014-15 è stato retrocesso per irregolarità amministrative, l'Almería diciannovesima e il Córdoba ventesimo. Vengono invece promosse dalla Segunda Division B Bilbao Athletic B, Huesca, Gimnàstic e Real Oviedo che prendono il posto di Barcellona B, Sabadell, Recreativo Huesca e Racing Santander retrocesse dalla competizione l'anno precedente.

Formula 
Torneo composto da ventidue squadre che si sfidano in un girone all'italiana. Come nella stagione precedente vengono promosse in Primera Division 2016-17 direttamente la prima e la seconda, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione si qualificano al play-off. I play-off iniziano con due semifinali dove si sfidano la terza classificata contro la sesta e la quarta classificata contro la quinta con sfide andata-ritorno. Le due squadre vincitrici si affronteranno in finale con sfida andata-ritorno.

Per quanto riguarda la zona retrocessione, retrocederanno in Segunda Division B direttamente quattro squadre cioè le squadre dal diciannovesimo al ventiduesimo posto.

Squadre partecipanti

Classifica 

Vengono promosse in Liga 2016-17 direttamente Alavés e Leganés. Sono ammesse ai play-off Gimnàstic, Girona, Cordoba e Osasuna.
Vengono retrocesse in Segunda Division B 2016-17 Ponferradina, Llagostera, Albacete, Athl.Bilbao B.

Risultati

Statistiche 
Maggior numero di vittorie: Alaves (21)

Minor numero di vittorie: Athtetic Bilbao B (8)

Maggior numero di pareggi: Numancia, Elche, Almeria (18)

Minor numero di pareggi: Cordoba, Llagostera, Athletic Bilbao B (8)

Maggior numero di sconfitte: Athletic Bilbao B (24)

Minor numero di sconfitte: Leganès (8)

Note 

2015-2016
Calcio nel 2015
Calcio nel 2016